Zaka steht für:

 Zaka (Simbabwe), Ort in der Provinz Masvingo, Simbabwe
 Zaka, Geistwesen im haitianischen Voodoo, siehe Azacca

Zaka ist der Familienname folgender Personen:

 István Zaka, ungarischer Radrennfahrer

ZAKA steht für:

 ZAKA, israelische Rettungsdienstorganisation